Zur Isoperimetrie (Gleichheit des Umfanges) siehe 

 Isoperimetrisches Problem
 Isoperimetrischer Punkt
 Isoperimetrische Ungleichung